Le Lircay est une rivière du Chili
 Lircay est une ville du Pérou, capitale de la province d'Angaraes